William McMaster ist der Name folgender Personen:

* William McMaster (Bankmanager) (1811–1887), kanadischer Großhändler, Bankmanager und Politiker 
 William Alexander McMaster (1879–1961), kanadischer Jurist und Politiker
 William H. McMaster (1877–1968), US-amerikanischer Politiker